

Cinema 
L'uomo che vide il futuro (The Clairvoyant) – film del 1935 di Maurice Elvey
L'ora che uccide (The Clairvoyant) – film del 1982 di Armand Mastroianni

Musica 
 The Clairvoyant – singolo degli Iron Maiden del 1988

Televisione 
 The Clairvoyant – serie televisiva britannica (1984-1986) andata in onda sulla BBC2